El Torneig de Canton 2010, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de setembre de 2010 a Canton, Guangdong, Xina.

L'australiana Jarmila Groth va guanyar el seu primer títol individual professional.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2010
WTA Tour 2010